Вениами́н Егоро́вич Стукке́й (Стокке) (; 1823—1898) — , академик архитектуры Императорской академии художеств.

Биография 
Первые Стуккеи появились на российской службе при Александре I. Н. Е. Маркова обнаружила в РГА ВМФ документы, что шотландец Thomas Stuckey в 1807 году числился в Кронштадте мачтовым мастером, затем служил на Черноморском флоте (именовался по-русски как Фома). Также с 1807 года на русскую службу был записан его старший сын Бенджамен (Вениамин Фомич). Вениамин Егорович Стуккей родился  года в семье другого сына — Егора Фомича (George James), в 1817 году женившемся на Катарине Иохим (Katharina Karolina Jochim; 1798 — 30.08.1884).

Был вольноприходящим учеником Академии художеств в Санкт-Петербурге. В 1842 году получил малую серебряная медаль академии «за отличное исполнение рисунков орнаментов из гипсов». В 1846 году получил звание неклассного художника и малую серебряную медаль. Звание академика архитектуры ему было присвоено в 1854 году за «проект гостиницы в столице».

На службу поступил 1 декабря 1848 года. Работал в Департаменте уделов, Министерстве финансов. Преподавал в Строительном училище (позднее Институт гражданских инженеров). Был архитектором Монетного двора и Горного института, член строительного комитета Ведомства учреждений императрицы Марии (ВуИМ). Член-учредитель Петербургского общества архитекторов (ПОА). Перестроил лабораторию Горного института.

Был произведён 21 октября 1873 года в действительные статские советники, что дало право на российское дворянство и определением Правительствующего сената от 11 ноября 1874 года Вениамин Егоров Стуккей, по личным своим заслугам, утверждён в потомственном дворянском достоинстве, с правом на внесение в третью часть дворянской родословной книги, вместе с женой Софией-Лаурой и детьми их, сыновьями: 1) Эдуардом-Яковом, 2) Рихардом—Фридрихом, 3) Максимилианом—Вильгельмом-Петром, 4) Вениамином—Фридрихом-Карлом, 5) Вольдемаром-Луи и 6) Николаем-Евгением-Александром и дочерью Алисой-Софией. Герб Стукка (Стуккей) внесён в Часть 13 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 163.

Жена: София-Лаура (Софья Яковлевна; 1832 — 25.11.1904), урождённая Оливье (Olivier). Дети: Эдуард Вениаминович (25.01.1854—09.12.1889)), выпускник Александровского лицея (1877); Рихард-Фридрих (1855—1884); Юлиус-Теофил (1857—1860); Алиса-София (30.11.1859—1909), в замужестве фон Шауфгаузен; Максимилиан—Вильгельм-Пётр (29.03.1863—07.01.1890); Вениамин Вениаминович (24.11.1866—1905); Вольдемар-Луис (28.08.1868—1885); Николай Вениаминович (06.02.1870—1930). 

Был награждён орденами: Св. Станислава 2-й ст. с императорской короной (1862), Св. Анны 2-й ст. с императорской короной (1871), Св. Владимира 3-й ст. (1876).

Умер  года. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге. Могила внесена в Перечень мест захоронений на кладбищах Санкт-Петербурга известных граждан, внесших значительный вклад в историю России и Санкт-Петербурга.

Имел двух сестёр и четырёх братьев, один из которых, Андрей (Генрих) Егорович (1839—1913), был доктором медицины и также достиг чина действительного статского советника и был возведён в потомственное дворянское достоинство — определением Сената от 28 ноября 1883 года. Старший брат, Егор Егорович (1817—1887), был известен в середине 1870-х годов как владелец кирпичного завода.

Произведения 

 Доходный дом. Малый пр. В. О., 5. 1858—1864. Начат А. В. Ильиным. Включён существовавший дом.
 Доходный дом. Измайловский пр., 3. 1860.
 Доходный дом. Измайловский пр., 22. 1864. (Перестроен).
 Доходный дом. Ул. Декабристов, 6. 1864.
 Особняк Э. П. Казалета. Английская наб., 6. Перестройка. 1865—1866.
 Особняк П. Ф. Семянникова. Ул. Некрасова, 11. Изменение фасада. 1869.
 Доходный дом. Тучков пер., 1. Изменение фасада. 1872.
 Производственные сооружения Монетного двора. Петропавловская крепость, 1. 1872—1874, 1881—1883.
 Доходный дом. Ул. Марата, 20. 1878—1879.
 Доходный дом И. А. Пастухова. Ул. Комсомола, 12. Перестройка. 1879—1881.
 Доходный дом. Большой пр. П. С., 38-40 — Ижорская ул., 1 — Колпинская ул., 2. 1891. (Надстроен).
 Доходный дом. Ул. Комсомола, 14. 1894.
 Склад т-ва Русских паровых маслобоен. Курляндская ул., 37-39, левый корпус. 1897.

Примечания

Литература 
 
 
 Мюллер О. М. Вениамин Егорович Стуккей: петербургский архитектор эпохи историзма // Вестник СПГУТД. Серия 2 (Искусствоведение). — № 1. — 2020. — С. 92—100.
 В. Е. Стуккей: Некролог // Строитель. — 1898. — № 7-8.
 НС. — 1898. — № 21. — С. 73.

Ссылки 
 СТУККЕЙ (СТОККЕ) Вениамин Егорович
 «Зодчий Вениамин Стуккей», фильм из цикла «Красуйся, град Петров!»
 Монеты императорской России. Личный состав учреждений монетного ведомства дореволюционной России. Биографические материалы

Похороненные на Волковском лютеранском кладбище